Rumor, rumour, rumors o rumours possono riferirsi a:

 Rumor  – nel gergo economico e culturale, una notizia non confermata che circola

Musica 
 Rumours  – album dei Fleetwood Mac
 Rumors  – singolo di Lindsay Lohan
 Rumors  – singolo dei Timex Social Club
 Rumors – singolo di Lizzo
 The Rumour  – gruppo musicale rock britannico
 The Rumour  – gruppo musicale neozelandese

Persone 
 Ivana Rumor  – attrice, doppiatrice e circense italiana
 Mariano Rumor  – politico italiano
 Sebastiano Rumor – letterato, storico e bibliotecario italiano

Altro 
 Rumors  – farsa di Neil Simon
 Rumours  – serie televisiva canadese
 The Luxe. Il prezzo dell'amore (Rumors: A Luxe Novel) – romanzo di Anna Godbersen

Pagine correlate 
 Rumore (disambigua)

Altri progetti